

Geografia 
 Muncan – villaggio indonesiano

Persone 
 Božidar Munćan – cestista e allenatore di pallacanestro jugoslavo
 Marina Munćan – ex mezzofondista serba